Пер Антон Матиесен (; 3 ноября 1885, Берген — 2 июня 1961, Сарпсборг) — норвежский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по произвольной системе.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Databaseolympics.com

Персоналии по алфавиту
Гимнасты Норвегии
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1912 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1912 года
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Родившиеся 3 ноября
Родившиеся в 1885 году
Родившиеся в Бергене
Умершие 2 июня
Умершие в 1961 году
Умершие в Сарпсборге